

Astronomia
 12281 Chaumont – asteroide della fascia principale

Geografia
 Chaumont – comune francese, capoluogo del dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est
 Chaumont – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Savoia della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Chaumont – comune francese situato nel dipartimento del Cher nella regione del Centro-Valle della Loira
 Chaumont – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
 Chaumont – comune francese situato nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Chaumont – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York, nella contea di Jefferson

Persone 
 Carlo II d'Amboise, signore di Chaumont